Termin AMO ima više značenja.
 Amonijak monooksigenaza, enzim
 Amo (Indijana), grad